Saint-Pierre se poate referi la:

 Saint-Pierre, comună în departamentul Haute-Garonne, Franța
 Saint-Pierre, oraș francez, sub-prefectură a departamentului Réunion din Oceanul Indian
 Saint-Pierre, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia